Hermann Kügler ist der Name folgender Personen:

* Hermann Kügler (Germanist) (1889–1955), deutscher Germanist und Volkskundler 
 Hermann Kügler (Chemiker) (1900–1993), deutsch-österreichischer Chemiker und Jugendfunktionär
 Hermann Kügler (Theologe) (* 1952), deutscher Theologe